Leptatherina är ett släkte av fiskar. Leptatherina ingår i familjen silversidefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidefiskar
Leptatherina